Příjmení Vankovič, přechýleně Vankovičová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Ladislav Vankovič (1931) – slovenský fotbalový brankář a trenér, otec Ladislava ml. a Vladimíra
 Ladislav Vankovič (* 1953) – slovenský fotbalista, syn Ladislava st., bratr Vladimíra
 Vladimír Vankovič (* 1957) – slovenský fotbalista, syn Ladislava st., bratr Ladislava ml.

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení